René Bielke (né le  à Prenzlau) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace.

Carrière 
Son fils Dominik Bielke est également joueur de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1982-1983 || SC Dynamo Berlin || DDR-Oberliga
|| - || || || - || - ||  ||  ||  ||  || || || || ||
|-
| 1984-1985 || SC Dynamo Berlin || DDR-Oberliga
|| 8 || || || 3,04 || - ||  ||  ||  ||  || || || || ||
|-
| 1985-1986 || SC Dynamo Berlin || DDR-Oberliga
|| 6 || || || 3,33 || - ||  ||  ||  ||  || || || || ||
|-
| 1986-1987 || SC Dynamo Berlin || DDR-Oberliga
|| 4 || || || 3,52 || - ||  ||  ||  ||  || || || || ||
|-
| 1987-1988 || SC Dynamo Berlin || DDR-Oberliga
|| 2 || || || 4,67 || - ||  ||  ||  ||  || || || || ||
|-
| 1988-1989 || SC Dynamo Berlin || DDR-Oberliga
|| 4 || || || 5,25 || - ||  ||  ||  ||  || || || || ||
|-
| 1989-1990 || EHC Dynamo Berlin || DDR-Oberliga
|| 10 || || || 4,43 || - ||  || 6 ||  ||  || || || || ||
|-
| 1990-1991 || EHC Dynamo Berlin || DDR-Oberliga
|| 31 || || || 5,50 || - ||  || 47 ||  ||  || || || || ||
|-
| 1991-1992 || EHC Dynamo Berlin || DDR-Oberliga
|| 31 || || || 3,12 || - ||  || 20 ||  ||  || || || || ||
|-
| 1992-1993 || EC Ratingen || DDR-Oberliga
|| 32 || || || 3,37 || - ||  ||  ||  ||  || || || || ||
|-
| rowspan='2'|1993-1994 || Krefelder EV 1981 || DDR-Oberliga
|| 48 || || || - || - ||  ||  ||  ||  || || || || ||
|-
| EC Ratingen || DDR-Oberliga
|| 20 || || || - || - ||  ||  ||  ||  || || || || ||
|-
| 1994-1995 || Krefelder EV 1981 || DEL
|| 14 || || || 2,67 || 87,9 ||  ||  ||  ||  || || || || ||
|-
| 1995-1996 || Krefeld Pinguine || DEL
|| 9 || || || 3,58 || 86,7 ||  ||  || 1 || || || 4,35 || 80 || ||
|-
| 1996-1997 || Berliner SC || Oberliga
|| 38 || || || - || - ||  || 35 ||  ||  || || || || ||
|-
| 2004-2005 || Eisbären Juniors Berlin || Oberliga
|| 1 || || || 3,03 || - ||  ||  ||  ||  || || || || ||

Au niveau international

Références 

Naissance en avril 1962
Naissance à Prenzlau
Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur des Hannover Scorpions
Joueur des Krefeld Pinguine
Entraîneur allemand de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace